Ajo de culebra puede referirse a:
El nombre común de la planta Allium roseum.
El nombre común de la planta Muscari comosum.